Tuka může být:

 Vojtech Tuka (1880–1946), slovenský fašistický politik
 Tukárám či Tuka (1607–1649), indický básník a mystik